Slutspelet  i Svenska cupen 2017/2018 inleds den 10 mars. I gruppspelet tävlade 32 lag om de åtta slutspelsplatserna.

Kvalificerade lag

Matcher

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Källor
Svenskfotboll.se

Referenser

Svenska cupen i fotboll 2017/2018